Корнелий () е мъжко име, с римски произход. За хора от страни от германското езиково семейство е приета транскрипцията Корнелиус. Женската форма е Корнелия.

Известни хора с това име 
 Корнелии – древноримско родово име.
 Корнелий — римски папа от 3век,
 Корнелий — йезуит
 Корнелий Непот
 Публий Корнелий Тацит
 Луций Корнелий Цина
 Публий Корнелий Сципион Африкански
 Луций Корнелий Сула -римски политик
 Авел Корнелий Целс
 Публий Корнелий Сципион Назика Серапион

Cornelius